Раиса Егоровна Демчук (1931—1997) — советский работник пищевой промышленности, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1931 году в Нижегородском крае (позже — Кировский край, ныне — Кировская область).

Затем семья переехала жить в хутор Мова ныне Мерчанского сельского поселения Крымского района Краснодарского края.

Получив неполное среднее образование, с 1948 года Раиса трудилась на Крымском консервном заводе в станице Крымской (с 1958 года — город Крымск) сначала рабочей — сортировщицей этикеток; с 1950 года, окончив курсы варщиц, стала варщицей. Её наставницей стала А. М. Данилова. Раиса Егоровна стала лучшей варщицей комбината, одновременно освоив профессии фаршировщицы, закатчицы и обжарщицы, часто выполняя задания на 125—145 процентов.

За высокие производственные достижения по итогам семилетнего плана (1959—1965) была награждена в 1966 году орденом Ленина. В 1972 году ей присвоено почетное ведомственное звание «Лучшая варщица Министерства пищевой промышленности СССР». Она сама стала наставником молодых работников с профессией варщика.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1974 года за проявленную доблесть в выполнении заданий пятилетки и принятых социалистических обязательств на 1973 год, большой творческий вклад в увеличение производства продовольственных товаров Демчук Раисе Егоровне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Кроме производственной деятельности занималась общественной — являлась депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974—1979). Награждена также медалями.

Работала на Крымском консервном комбинате до выхода на пенсию, после чего проживала в городе Крымске.

Умерла в 1997 году.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
  

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва